Ратиньо

 Родригес Ратиньо, Эверсон — бразильский футболист, футбольный тренер
 Эдуардо Ратиньо — бразильский футболист, защитник клуба «Бонсусессо»